Герман Брайман (; 1842—1910) — немецкий филолог и лингвист, педагог.

Биография
Герман Брайман родился 3 июля 1842 года в Окере (; Гослар). Учился в Гёттингенском университете на кафедре Теодора Мюллера () и в 1868 году защитил там докторскую диссертацию.

После этого работал профессором английского и французского языков в Мюнхенском университете.

Герман Брайман умер 6 сентября 1910 года в Бад-Райхенхалле.

Библиография

 «Les deux livres des Macchabées» (Гёттинген, 1868);
 «La dome de pénitence» (Штутгарт, 1874);
 «On Provencal literature in old and modern times» (Манчестер, 1875);
 «Diez, sein Lehen, seine Werke» (Мюнхен, 1878);
 «Sprachwissenschaft und neuere Sprachen» (ib., 1876);
 «Ueber Lautphysiologie» (ib., 1884);
 «Die neusprachliche Reformliteratur 1876—98» (Лейпциг., 1895 и 1900);
 «Die phonetische Literatur 1876—1895» (ib., 1897).

Примечания

Литература 
 The Encyclopedia Americana (1920)/Breymann, Hermann 
 The New International Encyclopædia/Breymann, Hermann 

Выпускники Гёттингенского университета
Преподаватели Мюнхенского университета